Бойца () — комуна в Румунії, у повіті Сібіу.
 Бойца () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Адміністративний центр комуни Бойца.
 Бойца () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Рекітова.